

Блек-Лік Тауншип — селище в окрузі Індіана, штат Пенсільванія
 Блек-Лік — переписна місцевість, штат Пенсильванія